Malan ist der Familienname folgender Personen:

 Abie Malan (1935–2014), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Adolf Malan (* 1961), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Adolph Malan (1910–1963), südafrikanischer Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg
 Andries Malan (* 1994), südafrikanischer Badmintonspieler
 Antônio Malan (1862–1931), italienischer Ordensgeistlicher, Missionar und römisch-katholischer Bischof
 Avril Malan (* 1937), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 César Malan (1787–1864), reformierter Lehrer und Pfarrer
 Daniel François Malan (1874–1959), südafrikanischer Premierminister
 Dawid Malan (* 1987), englischer Cricketspieler
 François Stephanus Malan (1871–1941), südafrikanischer Kulturjournalist und Minister verschiedener Ressorts
 Magnus Malan (1930–2011), südafrikanischer Verteidigungsminister
 Pedro Malan (* 1943), brasilianischer Politiker
 Rian Malan (* 1954), südafrikanischer Autor, Journalist und politischer Aktivist

Sonstiges:
 Malan (Fluss) in China
 Malan-Löss in China

Siehe auch:
 Malans